Oneida megye (Idaho) 
 Oneida megye (New York) 
 Oneida megye (Wisconsin)